

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List Род Corymbia насчитывает 95 видов.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

 Corymbia abbreviata (Blakely & Jacobs) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia abergiana (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia aparrerinja K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia arafurica K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia arenaria (Blakely) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia arnhemensis (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia aspera (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia aureola (Brooker & A.R.Bean) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

B

 Corymbia bella K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia blakei K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia bleeseri (Blakely) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia bloxsomei (Maiden) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia brachycarpa (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia bunites (Brooker & A.R.Bean) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

C

 Corymbia cadophora K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia calophylla) (R.Br. ex Lindl.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia candida K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia chartacea K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia × chillagoensis K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia chippendalei (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia citriodora) (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia clandestina (A.R.Bean) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia clarksoniana (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia clavigera (A.Cunn. ex Schauer) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia cliftoniana (W.Fitzg.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia collina (W.Fitzg.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia confertiflora (Kippist ex F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

D

 Corymbia dallachiana (Benth.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia dendromerinx K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia deserticola (S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia dichromophloia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia disjuncta K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia dunlopiana K.D.Hill & L.A.S.Johnson

E

 Corymbia ellipsoidea (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia eremaea (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia erythrophloia (Blakely) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia eximia (Schauer) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

F

 Corymbia ferriticola (Brooker & Edgecombe) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia ferruginea (Schauer) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia flavescens K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia foelscheana (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

G

 Corymbia gilbertensis (Maiden & Blakely) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia grandifolia (R.Br. ex Benth.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia greeniana (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia gummifera (Gaertn.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

H

 Corymbia haematoxylon (Maiden) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia hamersleyana (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia hendersonii K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia henryi (S.T.Blake) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia hylandii (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

I

 Corymbia intermedia (F.Muell. ex R.T.Baker) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

J

 Corymbia jacobsiana (Blakely) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

K

 Corymbia kombolgiensis (Brooker & Dunlop) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

L

 Corymbia lamprophylla (Brooker & A.R.Bean) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia latifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia leichhardtii (F.M.Bailey) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia lenziana (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia leptoloma (Brooker & A.R.Bean) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia ligans K.D.Hill & L.A.S.Johnson

M

 Corymbia maculata (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

N

 Corymbia nesophila (Blakely) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia novoguinensis (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

O

 Corymbia oocarpa (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia × opacula L.A.S.Johnson: Vorkommen in Zentralaustralien

P

 Corymbia pachycarpa K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia papillosa K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia papuana (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia paractia K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia pauciseta K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia × pedimontana L.A.S.Johnson
 Corymbia peltata (Benth.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia petalophylla (Brooker & A.R.Bean) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia plena K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia pocillum (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia polycarpa (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia polysciada (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia porrecta (S.T.Blake) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia ptychocarpa (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia punkapitiensis K.D.Hill & L.A.S.Johnson

R

 Corymbia rhodops (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

S

 Corymbia scabrida (Brooker & A.R.Bean) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia serendipita (Brooker & Kleinig) A.R.Bean
 Corymbia setosa (Schauer) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia sphaerica K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia stockeri (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

T

 Corymbia terminalis (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia tessellaris (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia torelliana (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia torta K.D.Hill & L.A.S.Johnson
 Corymbia trachyphloia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

U

 Corymbia umbonata (D.J.Carr & S.G.M.Carr) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

W

 Corymbia watsoniana (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

X

 Corymbia xanthope (A.R.Bean & Brooker) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

Z

 Corymbia zygophylla (Blakely) K.D.Hill & L.A.S.Johnson

Примечания 

Коримбия
Коримбия